Paterna, commune de la province de Valence (Communauté valencienne, Espagne).
 Paterna del Campo, commune de la province de Huelva (Andalousie, Espagne).
 Paterna del Madera, commune de la province d'Albacete (Castille-La Manche, Espagne).
 Paterna del Río, commune de la province d'Almería (Andalousie, Espagne).
 Paterna de Rivera, commune de la province de Cadix (Andalousie, Espagne).